Los Angeles, ciutat estatunidenca situada a l'estat de Califòrnia
 L.A. (grup), grup mallorquí de música indie liderat per Lluís Albert Segura